Чемпионат Нидерландов по футболу 1980—1981 является 25 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В первый раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «АЗ '67». Всего было сыграно 306 игр и забито 1059 голов (в среднем 3,46 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 АЗ '67 также стал обладателем Кубка Нидерландов 1980—1981. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист — «Аякс».
2 «Виллем II» квалифицировался в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1980/1981
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1980 году
Спорт в Нидерландах в 1981 году